Sony Norde (Grande Enseada, 27 de julho de 1989) é um futebolista haitiano que atua como meia. Atualmente defende o Mohun Bagan.

Ligações externas 
 
 

Futebolistas do Haiti
Jogadores da Seleção Haitiana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2016
Futebolistas do Mumbai City FC
Futebolistas do Mohun Bagan AC